Sangha – termine sanscrito e pāli che indica la comunità dei monaci buddhisti
 Sangha – dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Koulpélogo
 Sangha – comune del Mali nel circondario di Bandiagara
 Sangha – fiume dell'Africa centrale